Stallman ist der Familienname folgender Personen:

 Richard Stallman (* 1953), US-amerikanischer Aktivist und Programmierer

Außerdem:
 (9882) Stallman, ein nach Richard Stallman benannter Asteroid

Siehe auch:

 Stahlmann
 Stallmann 
 Stalman 
 Stalmann